Чемерники () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радзыньский повят, Люблинское воеводство. Население — 4595 человек (на 2008 год).

Сельские округа 
 Белчонц
 Выгнанув
 Лихты
 Невенглош
 Скоки
 Сточек
 Стуйка
 Чемерники

Соседние гмины 
 Гмина Борки
 Гмина Вохынь
 Гмина Острувек
 Гмина Радзынь-Подляски
 Гмина Семень
 Радзынь-Подляски

Примечания

Ссылки 
 

Гмины Люблинского воеводства